Бу́би (также бубе, фернандцы, едийе, адиджа) — африканский народ в Экваториальной Гвинее. Коренное место жительства — остров Биоко. Общая численность буби — около 61 тыс. человек, 55 тыс. из них проживает в Экваториальной Гвинее. Входит в этническую группу банту (Antonio Aymemí, 1942).

История 
Остров Биоко буби заселили в XIII веке, когда их изгнали с континента другие бантусские народы.

Когда в 1968 году страна стала полностью независимой от Испании, президентом стал Франсиско Масиас Нгема. До крупной эмиграции буби в Испанию и другие страны их численность в Экваториальной Гвинее составляла около 300 тыс. человек. При режиме Нгемы было казнено, погибло в тюрьмах или эмигрировало более 2/3 народа буби, осталось только 80 тыс. человек.. Связано это с тем, что президент видел угрозу в интелеллигенции, а буби издавна считались умными и зажиточными людьми. С тех пор ситуация улучшилась не сильно, так как у власти в данный момент находится племянник Франсиско Масиаса Нгемы — Теодоро Обианг Нгема Мбасого, принадлежащий к народности фанг, многократно превосходящей буби в численности. В политике страны буби имеют малое влияние, также народ не восстановился от потери почти всех политических лидеров во времена геноцида Франсиско Нгемы.

В 1998 году представители народа буби организовали восстание против режима Теодоро Обианга.

Занятия 
Занимаются подсечно-огневым земледелием, выращивают ямс, просо, бананы, собирают плоды масличной пальмы. Также торгуют кофе , какао и пальмовым маслом. Очень развита резьба по дереву.

Общество и образ жизни 
Живут большими семьями в деревенских общинах, где развиты матрилинейные роды. Поселения небольшие, где жилые здания — это хижины с древесными стенами и крышами из лиан и папоротника.

Культура

Язык 
Говорят на языке буби бантоидной группы языков. Есть 3 основных диалекта, распространённых в разных частях острова: северный, юго-западный и юго-восточный. Сами они делятся на незначительные вариации.

Культура 
Основу культуры составляют песни, сказки и пословицы. Известны изготовлением традиционных музыкальных инструментов леебо — украшенных колокольчиков с несколькими язычками.

Религия 
Большинство буби исповедуют католицизм, но есть протестанты, адвентисты седьмого дня и методисты. Остаются ещё последователи традиционных верований.

См. также 
 Движение за самоопределение острова Биоко

Примечания

Литература 
 Попов В. А. Буби // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999, с. 109.
 John B. Quigley, The Genocide Convention: an international law analysis, Ashgate Publishing (2006), p. 31
 René Pélissier (1981—1982). Africa south of the Sahara: eleventh edition. Europa Publications Limited. p. 353—357
 Antonio Aymemí (1942). The History of the Bubis on Fernando Po. Imprenta de Galo Saez. Chapter 9.

Ссылки 
 Cultura Bubi (исп.)

Народы Африки
Народы банту
Население Экваториальной Гвинеи